De Mounties, een Nederlands komisch duo, bestaande uit Piet Bambergen en René van Vooren
Royal Canadian Mounted Police, de Canadese bereden politie